Ян Православ Коубек (; 4 июня 1805, Блатна — 28 декабря 1854, там же) — чешский . Представитель чешского национального возрождения.

Профессор чешского языка и литературы в Пражском университете. Его оригинальные произведения: «Гробы (могилы) славянских поэтов», «Три сестры», юмористическое «Путешествие поэта в ад» () и др. Полное собрание его сочинений было издано в Праге (1857—1859), с биографией. Переводил с русского и польского языков.

В течение революционного 1848 года он стал заниматься политикой. Был лидером академического легиона в Пражском университете. На выборах 1848 года он был избран в Конституционный Рейхстаг. 

После завершения революции он продолжил педагогическую работу. 

Он умер в декабре 1854 года.

Примечания

Литература 
 

Переводчики Чехии
Чешские писатели
Переводчики с русского языка
Переводчики с польского языка
Старочехи